«King Nothing» — песня метал-группы Metallica, четвёртый и последний сингл с их альбома Load.

О песне 
Эта песня о тех, кто одержим борьбой за обладание всем на свете.

Клип для этой песни был снят в Солт-Лейк-Сити, Юта в декабре 1996 года. Режиссёром видео был Мэтт Махурин, который также, сделал клип к песне «The Unforgiven», кроме того, делал видео для таких исполнителей, как Motley Crue и Queensrÿche. По сюжету клипа, одинокий самопровозглашенный король идет через заснеженные лес и долину, меняя картонные короны, в то время как музыканты Metallica играют в ночном лесу на фоне снега и костров.

«King Nothing» была впервые исполнена вживую 23 сентября 1995 года в Канаде на шоу Arctic Circle вместе с «Ain’t my Bitch» и «Until it Sleeps». «King Nothing» также была исполнена на шоу вручения премий American Music Awards 27 января 1997 года.

Демо 
Демоверсия «King Nothing» называлась «Load» и была записана в домашней студии Ларса вместе с Джеймсом 30 ноября 1994 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни Metallica